Кука́нов — русская фамилия. Известные носители:

 Куканов, Максим Ефимович (1875-?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва.
 Куканов, Фёдор Кузьмич (1904—1964) — советский полярный лётчик.